David Martín (wielrenner, 1983)
David Martín (wielrenner, 1999)
David Martín (waterpoloër), Spaans waterpoloër